Балрампур ():

Индия 
 Балрампур — город в штате Уттар-Прадеш.
 Балрампур — город в штате Чхаттисгарх.
 Баларампур — город (Census town) в округе Пурулияв штате Западная Бенгалия.
 Баларампур — город (Census town) в подчинении города Бадж-Бадж в округе Южные 24 парганы штате Западная Бенгалия.
 Балрампур — округ в штате Уттар-Прадеш.
 Балрампур — округ в штате Чхаттисгарх.
 Балрампур — избирательный округ в округе Катихар штата Бихар.
 Баларампур — избирательный округ в округе Пурулия штата Западная Бенгалия.
 Баларампур — община (community development block) в составе округа Пурулия штата Западная Бенгалия.

Непал 
 Баларампур — сельский комитет (Village Development Committee) района Капилвасту в зоне Лумбини.
 Баларампур — сельский комитет (Village Development Committee) района Рупандехи в зоне Лумбини.